Maria Rita
 Maria Rita (álbum)
 Maria Rita (jornal)

Desambiguação